Elmenhorst peut faire référence à :
 Elmenhorst, commune allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Rügen, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Elmenhorst, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Elmenhorst, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi 
 Elmenhorst/Lichtenhagen